Janez XI. je lahko:

 Janez XI. (okoli 910–935) - papež
 Janez XI. Aleksandrijski (?–1452) - koptski papež
 Janez XI. Carigrajski (okoli 1225–1297) - carigrajski patriarh